Manguin peut désigner :
 Henri Manguin (1874-1949), peintre français ;
 Pierre Manguin (1815-1869), archéologue français.